Zizou Bergs era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Quentin Halys.

In finale Quentin Halys ha sconfitto Ričardas Berankis con il punteggio di 4-6, 7-64, 6-4.

Teste di serie 

  Ričardas Berankis (finale)
  Quentin Halys (campione)
  Damir Džumhur (primo turno)
  Roman Safiullin (primo turno)

  Grégoire Barrère (secondo turno) 
  Enzo Couacaud (primo turno, ritirato) 
  Zizou Bergs (quarti di finale) 
  Constant Lestienne (semifinale)

Qualificati 

  Arthur Fils (quarti di finale)
  Laurent Lokoli (secondo turno)
  Jonáš Forejtek (semifinale)

  Alexis Galarneau (quarti di finale) 
  Viktor Durasovic (secondo turno) 
  Henri Squire (primo turno)

Wildcard 

  Sascha Gueymard Wayenburg (primo turno)
  Sean Cuenin (secondo turno)

  Simon Beaupain (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Play In Challenger Lille 2022